Ве́рхний парк:
 Верхний парк — парк в Липецке
 В Санкт-Петербурге:
 Верхний парк — парк в Ломоносове
 Верхний парк — парк в Сестрорецке